Мариупольский трамвай — трамвайная система в Мариуполе. Открылась 1 мая 1933 года. В апреле-марте 2022 года система транспорта была уничтожена в результате боевых действий. С весны 2022 года движение трамваев не осуществляется, т.к. большая часть сети и депо были уничтожены в результате боевых действий.

История 
Трамвайное сообщение появилось в Мариуполе в 1933 году. 1 мая этого года начала работу первая одноколейная трамвайная линия «Гавань Шмидта — Улица Франко» (улица Франко сейчас — проспект Металлургов). Позднее она связала город с заводом имени Ильича и портом. Ходили восемь трамвайных поездов жёлто-красного цвета. В центре линия была двухколейной, в начале ул. Франко, которую пересекали пути, располагалось рельсовое кольцо.

Во время войны нацистские власти использовали трамвай для бесперебойного снабжения сохранённых цехов мариупольских заводов рабочими. К концу оккупации трамвайное движение было разрушено, но после освобождения города восстановлено.

В 1945 году существовало 4 маршрута — Гавань Шмидта — Завод имени Ильича, Гавань Шмидта — Правый Берег, Городской сквер — Вокзал, Городской сквер — Порт.

5 октября 1952 года завершилось строительство второй трамвайной системы на Левом берегу. В 1964 году появился новый путепровод через железнодорожные пути и реку Кальмиус, соединивший две трамвайные сети города в одну

27 марта 2017 года закрыто движение на Аглофабрику.

С этого года началось активное вытеснение с улиц города трамваев типа КТМ-5 и 71-608К взамен б/у вагонам из Европы. В город начали приходить вагоны типа Tatra T3SUCS из Праги, Кошице, Tatra T3A из Риги.

1 декабря 2018 года произошло изменение схемы маршрута №3 - маршрут продлён до левобережного района (разворачивается по часовой стрелке), был создан маршрут №4 "Горбольница №2 - Левобережный район (разворачивается против часовой стрелки) и оставлен маршрут №3а (бывш. маршрут №3) "Горбольница №2 - Комбинат Азовсталь" (пара рейсов в вечернее время для развозки работников комбината). Так же произошли изменения в расписаниях трамвайных маршрутов №5, №6, №9 и №11 и отменён маршрут №15.

1 ноября 2020 года Орджоникидзевское трамвайное депо №2 перестало эксплуатировать вагоны: все трамваи переданы на территорию Ильичёвского трамвайного депо №3, все маршруты перешли на обслуживание одним депо. Территория трамвайного депо №2 начала функционировать как площадка для ночного отстоя автобусов ТТУ, работающих на самых ранних левобережных выпусках, а так же как ВРМ для капитальных ремонтов трамваев.

24 февраля 2022 года в связи со вторжением России на Украину был введён бесплатный проезд во всём общественном транспорте.

2 марта 2022 года трамвайное движение было остановлено из-за активных боевых действий в городе.

В июле 2022 г. вице-премьер М. Хуснуллин пообещал восстановление трамвайной сети:

Маршруты 
№ 3 Горбольница № 2 (бул. Шевченко — ул. Куприна) — комбинат «Азовсталь»
 № 7 ул. Казанцева — Стан 1700 (ул. Николаевская — ул. Куинджи — бул. Шевченко — просп. Металлургов — просп. Никопольский — просп. Карпова — Донецкое шоссе)
 № 8 ул. Казанцева — Горбольница № 2 (ул. Николаевская — ул. Куинджи — бул. Шевченко — ул. Куприна)
 № 9 Ст. "Западная" — кольцо Левобережным районом (Донецкое шоссе — ул. Новосибирская — ул. Семафорная — ул. 8 Марта — ул. Мамина-Сибиряка — просп. Единства — ул. Радужная — ул. Украинского Казачества — ул. Азовстальская — ул. Я. Гугеля — ул. Пашковского — просп. Единства —  ул. Мамина-Сибиряка  — ул. Заозёрная - просп. Никопольский  - просп. Карпова  - Ст. "Западная").
 № 10 Горбольница № 2 (бул. Шевченко — ул. Куприна) — Энергоучасток (ул. Куприна — бул. Шевченко — просп. Металлургов — просп. Никопольский — ул. Заозёрная — ул. Мамина-Сибиряка)
№ 10а Комбинат "Азовсталь" — Энергоучасток (Правобережная - Завод "Маркохим" - ул. Лепорского - ул. Голубенко - ул. Миклухо-Маклая - ул. Менделеева - ул. Рождественская - Завод "Строймаш" - ул. Мусоргского - Часть Коммунтраса - ул. Мамина-Сибиряка - ул. Ровная - 232-й квартал)
№ 10с Горбольница № 2 (бул. Шевченко — ул. Куприна) — Стан 1700 (бул. Шевченко — просп. Металлургов — просп. Никопольский — просп. Карпова — Донецкое шоссе)

Подвижной состав 
Перед 2022 годом трамвай обслуживался 69 вагонами типа:
 К-1 (8 вагонов) с 2006 года;
 ЛМ-2008 (2 вагона) с 2012 года;
 Tatra T3SU (45 вагонов) с 1967 года по 1985 год, с 2017 года (33 вагона);
 Tatra T3A (19 вагонов) с 2018 года.

См. также 
 История горэлектротранспорта Мариуполя
 Мариупольский троллейбус

Примечания

Литература 
 В. Ф. Веклич, Л. В. Збарский Проблемы и перспективы развития трамвайного транспорта в Украинской ССР — К.:Общество «Знание» УССР, 1980
 Электротранспорт Украины: Энциклопедический путеводитель / Сергей Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — Киев: Сидоренко В. Б., 2010. — 912 с.: ил., схемы. — ISBN 978-966-2321-11-1.

Ссылки 
 Мариупольский городской транспорт — http://martrans.gov.ua/
 Фото ГЭТ
 Фото трамваев Мариуполя и - http://photo.tramvaj.ru
 Список трамваев Мариуполя — http://vagons.ttransport.ru/compact.php?cid=87
 Ильичёвец, 2003 г. — № 73 (15 июля). Стр. 3 // Соединился район с городом.
 Ильичёвец, 2007 г. — № 36 (31 марта). Стр. 6 // От конки к трамваю.
 Приазовский рабочий, 1982 г. — 1 мая. Стр. 2 // По новому маршруту.
 Приазовский рабочий, 1989 г. — 26 ноября. Стр. 1 // Завтрашний день троллейбуса.
 Приазовский рабочий, 2003 г. — № 65 (30 апреля). Стр. 3 // Завтра — 70 лет трамваю в Мариуполе.

Транспорт Мариуполя
Трамвайные системы Украины